I pilastri della Terra (The Pillars of the Earth) – romanzo storico di Ken Follett del 1989
I pilastri della Terra – gioco da tavolo ispirato all'omonimo romanzo
I pilastri della Terra (The Pillars of the Earth) – miniserie televisiva del 2010, tratta dall'omonimo romanzo